n-Pentyl-isopentylphthalat ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phthalsäureester.

Eigenschaften 
n-Pentyl-isopentylphthalat ist eine farblose ölige Flüssigkeit.

Verwendung 
n-Pentyl-isopentylphthalat wird als Weichmacher verwendet.

Toxizität 
n-Pentyl-isopentylphthalat ist reproduktionstoxisch und sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise und gesetzliche Regelungen 
n-Pentyl-isopentylphthalat wurde im Dezember 2012 aufgrund seiner Einstufung als reproduktionstoxisch (Reprod. 1B) in die Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (Substance of very high concern, SVHC) aufgenommen.
Danach wurde n-Pentyl-isopentylphthalat im Juni 2017 in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe mit dem Ablauftermin für die Verwendung in der EU zum 4. Juli 2020 aufgenommen.

Siehe auch 
Konstitutionsisomere Phthalate:
 Dipentylphthalat
 Diisopentylphthalat

Einzelnachweise 

Phthalsäureester